

Жінки 
 Ваховська Варвара Іванівна — російська революціонерка-народниця.
 Ваховська Неля Леонідівна — українська перекладачка з німецької мови, редакторка журналу «Простори».

Чоловіки 
 Ваховський Андрій Миколайович (1979—2014) — сержант резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Ваховський Максим Валентинович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

 Ваховський — село в Татарському районі Новосибірської області.